Kaavere kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kaavere, Jõgevamaa, en by i Põltsamaa kommun i landskapet Jõgevamaa, 
 Kaavere, Lääne-Virumaa, en by i Väike-Maarja kommun i landskapet Lääne-Virumaa, 
 Kaavere, Viljandimaa, en by i Viljandi kommun i landskapet Viljandimaa,